Adam Raška ist der Name folgender Personen:
* Adam Raška (Eishockeyspieler, 1994) (* 1994), tschechischer Eishockeyspieler
 Adam Raška (Eishockeyspieler, 2001) (* 2001), tschechischer Eishockeyspieler